Juloratoriet kan syfta på:

Juloratoriet (musik) – ett oratorium bestående av sex kantater skrivet av Johann Sebastian Bach 1733-1734
Juloratoriet (film) – en svensk film från 1996
Juloratoriet (roman) – en bok från 1983 av Göran Tunström
 Juloratoriet (skuggspel) – teateruppsättning av i regi Christian Tomner, Stockholms stadsteater 2007